Sindrome di Pallister-HallSindrome di Pallister-Killian

Voci correlate
Pallister